Алькатра́с ():

 Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско.
 Алькатрас (тюрьма) — бывшая тюрьма в США.
 Алькатрас (телесериал) — американский научно-фантастический драматический телесериал.
 Alcatrazz — американская хэви-метал группа.